

Geografia

Westnewton (Cumbria)
Westnewton (Northumberland)